Lasse Andersson kan avse

 Lasse Anderson (låtskrivare född 1958), son till Stikkan Anderson
 Lasse Andersson (låtskrivare född 1963)
 Lasse Andersson (handbollsspelare) (född 1994), dansk handbollsspelare

Se även
 Lars Andersson